Alfarnatejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfarnatejo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alfarnatejo (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar